Курно́сова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Алексеева (Курносова), Кристина Игоревна (род. 1997) — российская волейболистка.
 Курносова, Наталья Алексеевна (род. 1975) — российская волейболистка.
 Курносова, Ольга Владимировна (род. 1961) — российский политический деятель. См. также